In der Mathematik werden zwei unterschiedliche auf Marston Morse zurückgehende Lemmata als Morse-Lemma bezeichnet:

 eine lokale Beschreibung von Funktionen in der Umgebung eines nichtentarteten kritischen Punktes: Morse-Theorie
 eine Aussage über die Stabilität von Quasi-Geodäten in Räumen negativer Krümmung: Quasigeodäte